Tenisový turnaj WTA Open GDF Suez 2008 se konal ve dnech 4. – 10. února ve francouzském hlavním městě Paříži v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie Tier II. Odměny činily 600 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
První 2 nasazené hráčky měly v 1. kole volný los.
  Anna Čakvetadzeová (vítěz)  Daniela Hantuchová (čtvrtfinále)
  Marion Bartoliová (semifinále)
  Jelena Dementěvová (semifinále)
  Naděžda Petrovová (1. kolo)
  Amélie Mauresmová  (čtvrtfinále)
  Ágnes Szávayová (finále)
  Aljona Bondarenková (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01= 5
| RD1-team01=  N Petrova
| RD1-score01-1=64
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=4
| RD1-seed02= 
| RD1-team02=  K Bondarenko
| RD1-score02-1=77| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=6| RD1-seed03= Q
| RD1-team03=  J Fedak
| RD1-score03-1=79
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04= 
| RD1-team04=  K Knapp
| RD1-score04-1=67
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=2
| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= P Kvitová
| RD1-score05-1=6| RD1-score05-2=6| RD1-score05-3=
| RD1-seed06= 
| RD1-team06=  A Medina Garrigues
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=
| RD1-seed09= 7
| RD1-team09=  Á Szávay
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10= 
| RD1-team10=  O Govortsova
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3=
| RD1-seed11= 
| RD1-team11=  M Tu
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12= 
| RD1-team12=  T Garbin
| RD1-score12-1=6| RD1-score12-2=6| RD1-score12-3=
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= K Srebotnik| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=6| RD1-score13-3=
| RD1-seed14= 
| RD1-team14=  É Loit
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=
| RD2-seed01= 
| RD2-team01= K Bondarenko
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= J Fedak
| RD2-score02-1=0
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=
| RD2-seed03= Q
| RD2-team03= P Kvitová
| RD2-score03-1=67
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04= 4
| RD2-team04=  J Dementieva
| RD2-score04-1=79| RD2-score04-2=6| RD2-score04-3=
| RD2-seed05=7
| RD2-team05= Á Szávay
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06=
| RD2-team06=  T Garbin
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=2
| RD2-seed07= 
| RD2-team07=  K Srebotnik
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=3
| RD2-seed08=2
| RD2-team08=  D Hantuchová
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=1
| RD2-score08-3=6
| RD3-seed01=
| RD3-team01=  K Bondarenko
| RD3-score01-1=5
| RD3-score01-2=2
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02= 4
| RD3-team02=  J Dementěva
| RD3-score02-1=7
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=
| RD3-seed03= 7
| RD3-team03=  Á Szávay| RD3-score03-1=77
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04= 2
| RD3-team04=  D Hantuchová
| RD3-score04-1=64
| RD3-score04-2=1
| RD3-score04-3=
| RD4-seed01= 4
| RD4-team01=  J Dementěva
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=5
| RD4-seed02= 7
| RD4-team02=  Á Szávay
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=1
| RD4-score02-3='7
}}

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
  Cara Blacková /  Liezel Huberová (1. kolo)
  Květa Peschkeová /  Katarina Srebotniková (semifinále)
  Aljona Bondarenková /  Kateryna Bondarenková (vítězky)
  Janette Husárová /  Anabel Medinaová Garriguesová ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Open GDF Suez
Tenis ve Francii v roce 2008
WTA Tour 2008